Бологое:
 Бологое — город в Тверской области России
 Бологое-Московское — железнодорожная станция в Бологом
 Бологое-Полоцкое — железнодорожная станция в Бологом
 «Бологое» — песня ВИА «Весёлые ребята»
 Бологое-Полоцкая железнодорожная линия
 Бологое — село в Русско-Полянском районе Омской области.
 Бологое — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Бологое — озеро в Тверской области России